Ippo Makunouchi est le héros du manga hajime no Ippo.

Ippo est un jeune lycéen, boxeur, il aide sa mère au travail et n'a pas beaucoup d'amis. Il se fait régulièrement brutaliser par une bande de voyous jusqu'au jour où le champion de boxe Takamura Mamoru vient à son secours. Par la suite, Ippo devient boxeur pour savoir ce que signifie "être fort".

Quel boxeur est-il ? 
Ippo est un infighter, c'est-à-dire un pur boxeur au corps à corps. Cela est dû en partie au fait que ses poings soient incroyablement puissants pour un poids plume (inférieur à ) et sa faible allonge. De plus Ippo développe une très bonne accélération lui permettant d'atteindre rapidement sa distance d'attaque. Ses coups donnent l'impression à ses adversaires d'être frappés par des rochers. Cette puissance grandit encore grâce à son entrainement : le dos, les bras, les orteils mais aussi les jambes, ce qui lui permettra d'améliorer sa technique favorite : le Dempsey Roll. Bien qu'il dépende beaucoup de ces techniques, Ippo prouvera lors de sa  du titre qu'avec les seules bases, il reste un boxeur suffisamment fort pour défier le monde.

Caractère 
Il adore s'entraîner. Il est très modeste (il ne se vante pas bien qu'il soit champion du Japon), respectueux et est très gentil ; il assiste sa mère malgré la boxe et tend à vouloir aider tout le monde. Il est toujours très souriant et se met rarement en colère. Il est aussi timide ; c'est pourquoi il a du mal à avouer ses sentiments à la femme qu'il aime, Mashiba Kumi. Cependant, il ne cache pas ses sentiments envers la boxe...

Techniques 
Jofre Uppercut : uppercut surpuissant, Ippo l'a lancé accidentellement.

Smash: le coup spécial du boxeur Razor Ruddock, c'est un coup à mi-chemin entre un crochet et un uppercut qui frappe le côté du menton ; il est aussi maîtrisé par Sendo Takeshi.Ippo utilise entre autres cette technique lors de son deuxième match face à Miyata Ichiro.

Liver Blow : appris après le match contre Saeki Takuma, c'est un puissant coup au foie qu'Ippo utilise souvent (surtout contre Sendo Takeshi). Il est également maîtrisé par Hammer Nao, Arnie Gregory, Imai Kyosuke et Takamura Mamoru. Lancé avec le poing gauche, Ippo peut également l'utiliser avec seulement  de distance entre lui et l'adversaire.

Gazelle Punch : coup final de Floyd Patterson, après avoir pris une impulsion sur ses appuis, Ippo lance un uppercut dévastateur qui met souvent à terre directement. Il est également maîtrisé par Iwao Shimabukuro. Ippo a appris le Gazelle Punch pour battre Vorg Zangief.

Peek-A-Boo: garde spéciale de Mike Tyson, d'Ippo et d'Hammer Nao. Ippo place ses mains devant son visage afin d'avoir une protection faciale optimale et pour lancer des Jabs (coups rapides mais faibles) plus rapidement.

Dempsey Roll : technique inventée par Jack Dempsey, la technique spéciale d'Ippo. Il l'a utilisé pour la première fois contre Pontyai Tuwatana. Ippo déplace son torse afin de former un huit a l'horizontale, puis il se sert de l'impulsion pour distribuer des coups puissant, son mouvement rendant la riposte très difficile. Il a aussi créer une version anti-contre pour battre Sawamura et un Dempsey Roll 360 pour battre Jimmy Sisfa.

Dempsey Roll Counter Counter: créé pour contrer le lightning de Sawamura, Ippo peut se stopper en plein Dempsey Roll pour éviter les contres puis riposter en conservant la puissance du Dempsey Roll.

Perfect Dempsey Roll: le coup qui a mis Sendo et Sanada KO! Il s'agit d'un enchaînement des 3 puissantes Techniques d'Ippo:Liver Blow-Gazelle  Punch-Dempsey Roll.

360 Dempsey Roll: une variante du Dempsey Roll dans lequel Ippo ajoute un mouvement circulaire.

Ultimate Punch : ce coup permet de battre l'adversaire en un coup, Ippo ne l'a lancé que 2 fois inconsciemment.

Tekken : avec un entraînement spécial visant à augmenter les rotations horizontales du corps Ippo a pu se forger des poings durs comme le fer.

Palmarès 
26 matchs, 23 victoires (23 K.O.), 3 défaites (Chapitre 194 ou épisode 57, contre Date Eiji, Chapitre 1070, contre Alfredo Gonzales et Chapitre 1202 contre Antonio Guevarra)
Champion espoir du Japon Conférence Est (après avoir battu Ryo Mashiba)
Champion espoir du Japon (après avoir battu Sendô Takeshi) 
Champion du Japon (après avoir battu Sendô Takeshi)

Il a perdu un match pour le titre contre Date Eiji et a défendu son titre 8 fois. Désormais, il affronte les champions orientaux afin de devenir le champion officieux de l'OPBF pour gagner des places dans le classement mondial ; cela lui permettra de s'attaquer au champion du monde. Il était classé  dans le classement WBC (World Boxing Council) avant sa dernière défaite.

Il a défendu 8 fois son titre de champion du Japon :
Lors du Champion Carnival face au premier challenger, Sanada Kazuki
Lors d'un défi contre un des 10 premiers nationaux et Kamase Inu, Hammer Nao alias Yamada Naomichi
Face au coréen Yi Yonsu
Lors d'un défi lancé par Iwao Shimabukuro, un des 10 premiers challengers
Lors d'un défi lancé par Sawamura Ryuhei, un des 3 premiers challengers
Lors d'un défi lancé par Karasawa Takuzou, l'"élève" de Sanada Kazuki
Lors du Champion Carnival, face au premier challenger, le vétéran Take Keiichi
Lors d'un défi lancé par Kojima Hisato, un de ses fans venu de deux catégories supérieures pour le défier

{| class="wikitable" border=1 style="font-size:90%;" cellpadding=3 cellspacing=0 width=100%
|+ style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"|

|-
! Résultat
! Palmarès
! Adversaire
! Round
! Temps
! Évènement
! Note
|-
|Défaite
|align=center|23-3
| Antonio Guevarra
|align=center|4
|align=center|2:45
|"10 Months In The Making"
|Match de retour et Troisième défaite.
|-
|Défaite
|align=center|23-2
| Alfredo Gonzales
|align=center|7
|align=center|1:17
|"Go to the World"
|Seconde défaite.
|-
|Victoire
|align=center|23-1
| Hisato Kojima
|align=center|1
|align=center|2:07
|Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre mais renonce à celui-ci pour "défier le monde".
|-
|Victoire
|align=center|22-1
| Wally
|align=center|8
|align=center|1:35
|"In The Jungle"
|Match entre champions.
|-
|Victoire
|align=center|21-1
| Malcolm Gedo
|align=center|8
|align=center|2:37
|"Winner Takes All"
|Match entre champions.
|-
|Victoire
|align=center|20-1
| Jimmy Sisphar
|align=center|4
|align=center|2:30
|"The Scratch"
|Match entre champions.
|-
|Victoire
|align=center|19-1
| Take Keiichi
|align=center|6
|align=center|1:00
|"The Challenger for the 7th Defense" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|18-1
| Takuzou Karasawa
|align=center|2
|align=center|2:15
|"The Challenger for the 6th Defense" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|17-1
| Ryuuhei Sawamura
|align=center|7
|align=center|1:15
|"Dragon Slayer" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|16-1
| Iwao Shimabukuro
|align=center|7
|align=center|2:15
|"Submarine Wars" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|15-1
| Yi Yonsu
|align=center|1
|align=center|0:32
|"Battle of Hawk" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|14-1
| Hammer Nao
|align=center|2
|align=center|2:42
|"Proof of Power" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|13-1
| Kazuki Sanada
|align=center|5
|align=center|2:33
|"First Step" Match pour le titre poids plumes
|Conserve le titre.
|-
|Victoire
|align=center|12-1
| Takeshi Sendo
|align=center|7
|align=center|1:34
|"Lallapalooza" Match pour le titre poids plumes
|Remporte le titre.
|-
|Victoire
|align=center|11-1
| Ponchai Chuwatana
|align=center|2
|align=center|2:00
|
|Première utilisation du "Dempsey Roll".
|-
|Défaite
|align=center|10-1
| Date Eiji
|align=center|5
|align=center|2:32
|Match pour le titre poids plumes
|Première défaite.
|-
|Victoire
|align=center|10-0
| Alexander Vorg Zangief
|align=center|5
|align=center|1:21
|Tournoi de Classe A: Finale
|Première utilisation du "Gazelle Punch".
|-
|Victoire
|align=center|9-0
| Takuma Saeki
|align=center|4
|align=center|2:12
|Tournoi de Classe A: Premier tour
|
|-
|Victoire
|align=center|8-0
| Keigo Okita
|align=center|1
|align=center|2:58
|
|Combat le précédent champion espoir ; se classe  de la catégorie poids plumes.
|-
|Victoire
|align=center|7-0
| Takeshi Sendo
|align=center|3
|align=center|3:00
|Champion Est vs. Champion Ouest
|Se classe  de la catégorie poids plumes.
|-
|Victoire
|align=center|6-0
| Ryo Mashiba
|align=center|3
|align=center|2:13
|Tournoi National Espoir Conférence Est: Finale
|Remporte le tournoi; Deviens champion espoirs division poids plumes; Première utilisation du "Liver Blow".
|-
|Victoire
|align=center|5-0
| Hayami Ryuuichi
|align=center|1
|align=center|2:59
|Tournoi National Espoir Conférence Est: Demi-finales
|
|-
|Victoire
|align=center|4-0
| Kenta Kobashi
|align=center|4
|align=center|2:58
|Tournoi National Espoir Conférence Est: Quarts de finale
|
|-
|Victoire
|align=center|3-0
| Jason Ozuma
|align=center|2
|align=center|2:52
|Tournoi National Espoir Conférence Est: Premier tour
|Passe le premier tour.
|-
|Victoire
|align=center|2-0
| Yoshio Fujiwara
|align=center|1
|align=center|2:50
|
|
|-
|Victoire
|align=center|1-0
| Yusuke Oda
|align=center|3
|align=center|2:25
|
|Début en pro.

Objectif 
Ippo commence la boxe parce qu'il veut savoir ce que signifie être fort. À l'issue de son premier combat contre Miyata Ichiro, ce dernier devient et restera le modèle et rival d'Ippo, impressionné par sa technique et sa combativité. Une fois devenus professionnels, Miyata et Ippo se font la promesse de se rencontrer de nouveau sur un ring pro. Après avoir défendu son titre de Champion du Japon plusieurs fois, Ippo décide donc d'affronter Miyata mais celui-ci lui dit qu'ils ne sont pas destinés à s'affronter et annule le combat. Ippo continue de viser toujours plus haut et se tourne vers la scène mondiale, où pour combler l'immense différence de niveau qui le sépare de Ricardo Martinez, le champion du monde poids plume, il s'efforce de devenir toujours plus fort en combattant dans la ligue WBC, prise d'assaut par les boxeurs qui craignent Ricardo Martinez. Il devra donc se classer premier WBC pour obtenir l'opportunité d'un match.

Rang 
Chronologie manga ~ 1998 Ippo est actuellement classé  WBC (World Boxing Council),  OBPF (Oriental Boxing Pacific Federation), Ancien Champion JBC(Japan boxing commission) des poids plumes, il a rendu son titre dans le Chapitre 1010

Notes et références 

 Tome 01 à 95 Hajime No Ippo
 Épisode 01 à 76 Hajime No Ippo
 Épisode 01 à 26 Hajime No Ippo New Challenger
 Épisode 01 à 25 Hajime No Ippo The Fighting

Boxeur de fiction
Personnage de Ippo

en:List of Fighting Spirit characters#Ippo Makunouchi